Kreuzgasse steht für:
 Kreuzgasse (Bern), Straße in Bern
 Kreuzgasse (Delitzsch), siehe Liste der Kulturdenkmale in Delitzsch
 Kreuzgasse (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, K–M)
 Kreuzgasse (Tschagguns), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Tschagguns
 Kreuzgasse (Wien), Straße in Wien
 Kreuzgasse (Willingshausen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Willingshausen (Ortsteil)

 Vordere Kreuzgasse, siehe Liste der Denkmäler in Coburg/V#Vordere Kreuzgasse